Gouyne est le nom porté par deux cours d'eau français du département de la Dordogne :
 la Gouyne, affluent de la Dordogne ;
 la Gouyne, affluent du Barailler, et sous-affluent de la Dordogne.